Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2009 je štirideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 2. in 15. februarjem 2009 v Val d'Isèru, Francija, v petih disciplinah za moške in ženske. Ekipna tekma je odpadla.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

2009
2009 v športu
Športne prireditve v Franciji
Val d'Isère